Línea 28 puede referirse a:
 Línea 28 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 28 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 28 de autobuses de Madrid, España.
 Línea 28 de autobuses urbanos de San Sebastián, España.
 Línea 28 de los Transportes Urbanos de Zaragoza, España.
 Línea 28 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.